Dobrucki – polskie nazwisko.

Osoby o nazwisku Dobrucki:
 Gustaw Dobrucki (1873-1943) – polski lekarz, polityk
 Józef Dobrucki (1726-1791) – kabalista, frankista
 Mateusz Dobrucki (ur. 1520) – krakowski lutnik
 Rafał Dobrucki (ur. 1976) – polski żużlowiec
 Stanisław Dobrucki (1862-1919) – polski lekarz
 Władysław Dobrucki (1918-2010) –  polski profesor zwyczajny nauk technicznych
 Zdzisław Dobrucki (1944-2021) – polski żużlowiec, trener sportu żużlowego